

Persone
 Al Haig (1924-1982) – pianista statunitense del genere jazz
 Alexander Haig (1924-2010) – generale e politico statunitense
 Brian Haig (1953) – scrittore e giornalista militare statunitense
 Cecil Haig (1862-1947) – schermidore britannico
 David Haig (1955) – attore e cantante inglese
 Douglas Haig, I conte Haig (1861-1928) – generale britannico
 Fenil Haig, pseudonimo di Ford Madox Ford (1873-1939), scrittore britannico
 Georgina Haig (1985) – attrice australiana
 Hal Haig Prieste, noto come Harry, (1896-2001) – tuffatore statunitense di origini armene
 Jack Haig (1993) – ciclista su strada australiano
 Mary Glen Haig (1918-2014) – schermitrice britannica
 Matt Haig (1975) – scrittore e giornalista inglese
 Ned Haig (1858-1939) – rugbista a 15 scozzese
 Philip Haig Nitschke (1947) – medico australiano, fondatore e direttore di Exit International
 Sid Haig, nato Sidney Eddy Mosesian (1939-2019) – attore statunitense

Altro
 Club Atlético Douglas Haig, o semplicemente Douglas Haig – società calcistica argentina
 Conte Haig – titolo nobiliare inglese nella Paria del Regno Unito
 Isola Haig-Thomas – isola disabitata del territorio di Nunavut, in Canada